Gli Jeonju KCC Egis sono una società cestistica avente sede a Jeonju, nella Corea del Sud. Fondati nel 1997 come Daejeon Hyundai Dynat nel 1999 cambiarono nome in Daejeon Hyundai Gullivers per poi assumere nel 2001 la denominazione attuale. Gioca nel campionato sudcoreano.

La proprietà della squadra è della Hyundai.

Palmarès 
 Campionati sudcoreani: 4
1998, 1999, 2004, 2009

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni